Эль-Реаль-де-Сан-Висенте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 54 км². Население — 1089 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Покровителями города считаются святой Никасио и святая дева де лос Долорес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо